Мосейково — деревня в Лесном муниципальном округе Тверской области.

География 
Деревня расположена на берегу речки Полонуха в 10 км на север от центра муниципального округа села Лесное.

История 
В 1640 году на погосте Кондратово (на другом берегу Полонухи) была построена деревянная Покровская церковь. 

В конце XIX — начале XX века деревня вместе погостом Кондратово входила в состав Михайловской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня Мосейково входила в состав Михайловского сельсовета Лесного района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Бохтовского сельского поселения, с 2019 года — в составе Лесного муниципального округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лесного района (Тверская область)